Rosenzweig ou Rosenzveig (littéralement, branche de rose) est un patronyme d’origine germanique.

Personnalités 

 Franz Rosenzweig (1886-1929), philosophe et théologien allemand.
 Jake Rosenzweig (1989-), pilote automobile américain.
  (1984-), actrice et mannequin israélienne.
 Louis Rosenzweig (1830-1884), historien français.
 Luc Rosenzweig (1943-2018), journaliste français.
 Paul Leduc Rosenzweig (1942-), réalisateur, scénariste, producteur, monteur et critique de cinéma mexicain.
 Roy Rosenzweig (1950-2007), historien américain.

Voir aussi 
 Jean-Pierre Rosenczveig (1947-), magistrat français.
Patronyme juif